Yakar ist der Familienname folgender Personen:

 Jak Yakar (* um 1940), israelischer Archäologe
 Rachel Yakar (* 1938), französische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin